Vida livre pode-se referir a:
 Um organismo não-parasítico;
 Um organismo não-séssil

Desambiguação